

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2
 Sątoczno – osada w województwie pomorskim, w powiecie bytowskim, w gminie Lipnica
 Sątoczno – wieś w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie kętrzyńskim, w gminie Korsze